Rašica lahko pomeni:

 Rašica, tudi Raščica, naselje v občini Velike Lašče (izg. Râšica, Rašca)
Rašica (potok), tudi Raščica, ponikalnica, ki teče skozi istoimensko vas 
 Rašica, naselje v Mestni občini Ljubljana
 Rašica, osamelec na severu Ljubljanskega polja (izg. Rašíca)
 Rašica, tovarna pletenin v Zgornjih Gameljnah
 Rašica, Blace (Srbija)
 Marko Rašica, hrvaški slikar (1883-1963)
 Božidar Rašica, hrvaški arhitekt